A Temporada de 2018 da Red Bull Air Race World Series é a 13.ª temporada da Red Bull Air Race World Series.

Pilotos e aviões

Master Class 

 Piloto muda
 Peter Podlunšek aposentou o piloto da classe Master da Red Bull Air Race após a rodada final da temporada de 2017.
 2017 Challenger Class pilot da Red Bull Air Race Ben Murphy fez sua estreia na Master Class.

Challenger Class 
 Todos os Challenger Cup Pilots usaram um Zivko Edge 540 V2.

 Piloto muda
 O italiano Dario Costa e Patrick Davidson, da África do Sul, estrearão na Challenger Class.

Calendário de corrida e resultados 
O calendário de oito eventos para a temporada 2018 foi anunciado em 8 de novembro de 2017.
Chiba de rodadas 3 foram anunciadas em 6 de março de 2018.

Classificação de campeonato

Master Class 
{|
|

Challenger Class

Ligações externas 

 

Red Bull Air Race World Series